Бофорт () може да се отнася за:

 Джоан Бофорт (ок. 1410 – 1445) – кралица на Шотландия

 Франсис Бофорт, контраадмирал (1774 – 1857) – ирландски хидролог
 Емили Ан Бофорт, моминското име на виконтеса Странгфорд (1826 – 1887) – английска общественичка, дъщеря на Франсис Бофорт
 Скала на Бофорт – сравнителна скáла за силата на вятъра
 Море Бофорт – периферно море в Северния ледовит океан

 Бофорт (окръг, Северна Каролина)
 Бофорт (град, Северна Каролина)
 Бюфърт (окръг, Южна Каролина)
 Бюфърт (град, Южна Каролина)

Вижте също 
 Бофор (сирене)
 Бофор (Beefort)